Шмуэль Ашкенази (; род. 11 января 1941, Тель-Авив) — израильский скрипач и педагог.

Биография 
Впервые выступил на концертной сцене в восьмилетнем возрасте. Учился в Тель-Авивской музыкальной академии у Илоны Фехер, затем с 1956 года занимался у Ефрема Цимбалиста в Кёртисовском институте музыки (Филадельфия). Лауреат ряда национальных и международных конкурсов; в частности, в 1959 году занял пятое место на Конкурсе имени королевы Елизаветы, а в 1962 году разделил второе место на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

В 1969 года Ашкенази был приглашён возглавить струнный Квартет Вермеера при Университете Северного Иллинойса в Де-Калбе и занимал пульт примариуса до 2007 года, сотрудничая с университетом как музыкант-резидент и преподаватель. Преподавал также в Бард-колледже и Кёртисовском институте.

Примечания 

Скрипачи Израиля
Академические музыканты Израиля